Pechelbronn (von Pech-Brunnen) steht für:
 Merkwiller-Pechelbronn, französische Gemeinde
 Pechelbronn SAEM, französisches Mineralölunternehmen